Превели может означать:

 Монастырь Превели — монастырь в Греции.
 Превели (пляж) — пляж в Греции.